ponikve, udubine u tlu karakteristična za krš

Naselja u Hrvatskoj:
 Ponikve (Bakar), gradsko naselje Bakra
 Ponikve (Ogulin), gradsko naselje Ogulina
 Ponikve (Ston), naselje kod Stona

Naselja u BiH:
 Ponikve (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Ponikve (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

Naselja u Sloveniji:
 Ponikve (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Ponikve (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice
 Ponikve (Dobrepolje, Slovenija), naselje u općini Dobrepolje
 Ponikve (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana
 Ponikve (Tolmin, Slovenija), naselje u općini Tolmin

Jezera:
 Ponikve (jezero), jezero između Malinske i Krka na otoku Krku

Vinogorja:
 Vinogorje Ponikve, vinogorje zaštićene oznake izvornosti na poluotoku Pelješcu 

Vidi i:
 Ponikva (razdvojba)